Monestir de Sant Benet de Bages, actualment part de «Món Sant Benet», al municipi de Sant Fruitós de Bages 
 Monestir de Sant Benet de Montserrat, de monges benedictines, situat a la Muntanya de Montserrat
 Monestir de Sant Benet de Lleida
 Monestir de Sant Benet de Valladolid
 Monestir Reial de Sant Benet, antic monestir de Sahagún a Castella.